

Калініндорф —  залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці
 Калініндорф — колишня назва села Калініне Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України (до 1945 року)